«Трактор» — советский футбольный клуб из Ухты. Основан не позднее 1968 года.

Достижения 
 В первенстве СССР: 15-е место в зональном турнире РСФСР класса «Б» (1969).

Результаты выступлений

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Ухты